Rigoletto kan avse:

Rigoletto (opera) – en opera av Giuseppe Verdi
Rigoletto (biograf) – en biograf i Stockholm 
Rigoletto, Jönköping – ett nöjesställe i Jönköping